Саша Али (Београд, 8. мај 1977) српски је филмски и позоришни глумац.

Улоге 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1990
!2000
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|2
|2
|4
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|1
|2
|3
|-
! style="text-align:left;" | Кратки филм
|2
|1
|3
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|5
|5
|10
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990-е
|-
| 1997. || До коске || Јовић
|-
| 1998. || Филм изненађења (кратки филм)|| /
|-
| 1998. || Наталија (ТВ серија)|| Душан
|-
| 1999. || Пропутовање || /
|-
| 1999. || Тројка (кратки филм) || Никола
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000-е
|-
| 2000. || Механизам || Црни
|-
| 2001. || Апсолутних сто || Цвика
|-
| 2003. || Отело (кратки филм)|| /
|-
| 2004. || Црни Груја (ТВ серија) || Лорд Џој Бој (Рамон Батрић Реџепи)
|-
| 2005. || Јелена || Дилер
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010-е
|-
| 2018. || Ургентни центар || Разбојник
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2020-е
|-
| 2020. || Јужни ветар || Друкара
|-
| 2020. || Клан || Вишњић
|-
| 2021. || Дрим тим || Мали
|-
| 2021. || Династија || Рашид Ахмед
|-
| 2021. || Беса || Лепи
|-
| 2022. || Хероји ||
|-
| 2022. || Блок 27 || Константин Симић
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1977.
Глумци из Београда
Српски глумци
Бивши студенти Универзитета уметности у Београду